Vem Louvar IV - 10 Anos de Canção Nova é o sétimo álbum do padre Jonas Abib, o quarto da série de cinco discos Vem Louvar. Este disco só foi lançado em LP e em fita cassete, e ambos são raros. As faixas "Quão Grande És Tu", "Ressuscitou" e "Tu Me Conheces" apareceram na coletânea Collection - As 20 +.

Faixas

LP (LP-IV)

Ficha Técnica 

Fonte:

 Arranjo e regência — Waltinho Arid
 Teclados em sistema MIDI (Yamaha DX7 (en), Korg PolySix) — Waltinho Arid
 Baixo e Violão — Carlão
 Bateria e percussão — Toninho Pinheiro
 Sax alto, Sax tenor e Flautas — Garcia
 Coro — Eugênio Jorge, Jonas Abib, Ricardo Sá, Gildete Leal e Roseli Duque

Ver também 
 Canção Nova
 Música católica popular

Álbuns de Jonas Abib
Álbuns de 1987
Álbuns de música católica popular
Álbuns em língua portuguesa